Склад збірної Франції на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Франція
Франція 2014